Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Rod Laver e Ken Rosewall che hanno battuto in finale Owen Davidson e John Newcombe 7-5, 7-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1973